Сезон 1978–1979 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 2 вересня 1978 та 3 червня 1979 року. Став 48-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 18 команд, три найгірші з яких за регламентом вибули до Сегунди.

Переможцем турніру став «Реал Мадрид», який захистив чемпіонський титул попереднього сезону і здобув свій загалом 19-й трофей національної першості. Майбутні чемпіони очолювли турнірну таблицю майже протягом усього турніру. Найгострішу конкуренцію у боротьбі за чемпіонство «королівському клубу» складав «Спортінг» (Хіхон), який навіть перебував на першому місці таблиці між 21 та 26 турами. Однак урешті-решт «Реал Мадрид» скористався шансом здобути чергове «золото» національного чемпіонату і фінішував першим з 4-очковим відривом від хіхонців.

Підсумкова турнірна таблиця

Результати

Бомбардири 

Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1978–79 став австрійський нападник «Барселони» Ганс Кранкль, який протягом турніру 29 разів відзначався голами у ворота суперників. 

Найкращі бомбардири сезону:

Рекорди сезону 

 Найбільше перемог: «Реал Сосьєдад» (18)
 Найменше поразок: «Реал Мадрид» (3)
 Найкраща атака: «Барселона» (69 забито)
 Найкращий захист: «Спортінг» (Хіхон) (35 пропущено)
 Найкраща різниця голів: «Барселона» (+32)

 Найбільше нічиїх: «Реал Мадрид» (15)
 Найменше нічиїх: «Расінг» (Сантандер) (4)

 Найбільше поразок: «Райо Вальєкано», «Рекреатіво» (21)
 Найменше перемог: «Рекреатіво» (8)

 Найгірша атака: «Райо Вальєкано» (31 забито)
 Найгірший захист: «Рекреатіво» (66 пропущено)
 Найгірша різниця голів: «Расінг» (Сантандер) (-26)

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1978–79 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1978–79 на bdfutbol.com  

1978-79
1979 у футболі
1978 у футболі